Acanthopsylla rothschildi — вид блох из семейства Pygiopsyllidae. Встречаются в Австралии и на Тасмании. Эктопаразиты млекопитающих.

Биология 
Паразитируют на млекопитающих, главным образом сумчатых. Полный список хозяев включает:
Acrobates pygmaeus (Shaw, 1794) (Acrobatidae),
Antechinus flavipes (Waterhouse, 1838) (Dasyuridae),
Antechinus minimus (Geoffroy, 1803) (Dasyuridae),
Antechinus stuartii Macleay, 1841 (Dasyuridae),
Antechinus swainsonii (Waterhouse, 1840) (Dasyuridae),
Burramys parvus Broom, 1896 (Burramyidae),
Cercartetus lepidus (Thomas, 1888) (Burramyidae),
Cercartetus nanus (Desmarest, 1818) (Burramyidae),
Dasyurus hallucatus Gould, 1842 (Dasyuridae),
Dasyurus maculatus (Kerr, 1792) (Dasyuridae),
Dasyurus viverrinus (Shaw, 1800) (Dasyuridae),
Gymnobelideus leadbeateri McCoy, 1867 (Petauridae),
Hydromys chrysogaster Geoffroy, 1804 (Muridae),
Perameles nasuta Geoffroy, 1804 (Peramelidae),
Potorous tridactylus (Kerr, 1792) (Potoroidae),
Pseudocheirus peregrinus (Boddaert, 1785) (Pseudocheiridae),
Pseudomys fumeus Brazenor, 1934 (Muridae),
Pseudomys higginsi (Trouessart, 1897) (Muridae),
Rattus fuscipes (Waterhouse, 1839) (Muridae),
Rattus lutreolus (J.E. Gray, 1841) (Muridae),
Sminthopsis crassicaudata (Gould, 1844) (Dasyuridae),
Thylogale thetis (Lesson, 1827) (Macropodidae),
Trichosurus vulpecula (Kerr, 1792) (Phalangeridae).

Систематика 
Выделяют 3 подвида:

Примечания

Литература 
 Dunnet, G.M. & Mardon, D.K. 1974. A monograph of Australian fleas (Siphonaptera). Australian Journal of Zoology Supplementary Series 30: 1-273.

Ссылки 
 
 Acanthopsylla rothschildi: информация на сайте Catalogueoflife.org

Блохи
Животные, описанные в 1905 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Паразиты млекопитающих